Vista Hermosa puede referirse a:
Lugares:

 Vista Hermosa, localidad de la comuna de Pichilemu.

 Vista Hermosa, municipio del departamento del Meta.

 Vistahermosa, barrio de la ciudad Alicante.
Vista Hermosa (España), parroquia civil del municipio y provincia de Orense, Galicia.

 Vista Hermosa, o Santa Cruz del Cortijo, localidad del municipio de Tamazula de Gordiano en Jalisco.
 Vista Hermosa, municipio del estado de Michoacán.
 Vista Hermosa, municipio del estado de Veracruz.
 Vista Hermosa de Negrete, capital del municipio michoacano de VistaHermosa.
 La Trinidad Vista Hermosa, municipio del estado de Oaxaca.
Deportes
 Club Deportivo Vista Hermosa, equipo de fútbol de El Salvador.
Tauromaquia
 Casta Vistahermosa, encaste de la gran mayoría de los toros de lidia actuales.